Megophyra är ett släkte av tvåvingar. Megophyra ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Megophyra